Cyllène (du grec ancien  / Kyllếnê), est un nom d'origine grecque :
 Dans la mythologie grecque, Cyllène est une naïade, mère du roi d'Arcadie Lycaon.
 Le mont Cyllène est une montagne d'Arcadie où est né Hermès selon la légende.
 En astronomie, Cyllène est un satellite de Jupiter situé dans le groupe de Pasiphaé.
 Kyllíni ou « Cyllène » est un port du dème de Kastro-Kyllini, dans le nome d'Élide, en Grèce.
 Kyllíni ou « Cyllène » est un village du dème de Stymphale, en Corinthie.